Камышлов (значения):

 Камышлов — город в Свердловской области России.
 Камышлов — железнодорожная станция Свердловской железной дороги.

См. также